Carl Krone kan syfta på:

 Carl Krone (cirkusägare) (1870–1943), grundare av Europas största cirkus Circus Krone
 Carl Krone – pseudonym för författaren Teckla Juel